Highway 255 kan verwijzen naar verschillende genummerde wegen in Canada en de Verenigde Staten, waaronder:
 Alabama State Route 255
 Arkansas Highway 255
 California State Route 255
 Illinois Route 255
 Interstate 255
 Maryland Route 255
 New York State Route 255 (voormalig)
 Oregon Route 255
 Pennsylvania Route 255
 Quebec Route 255
 Texas State Highway 255